Heidingsfelder (ein Herkunftsname von Heidingsfeld) ist der Nachname von:
 Franz Heidingsfelder (1882–1942), deutscher Historiker
 Georg Heidingsfelder (1887–1943), deutscher, römisch-katholischer Theologe
 Georg D. Heidingsfelder (1899–1967), katholischer Gegner der NSDAP
 Martin Heidingsfelder (* 1965), ehemaliger American-Football-Spieler